

Sigle 
 Unione degli Studenti – associazione studentesca italiana di ispirazione sindacale.
 Unità e Democrazia Socialista – partito politico italiano del passato.
 Unique Development Studios Sweden – azienda svedese produttrice di videogiochi, fallita nel 2004.
 Unione Democratica Sarda – partito politico regionalista sardo.

Musica 
 U.D.S. – traccia dell'album U.D.S. - L'uomo della strada di Piero Pelù del 2002